Horvátország
Srednjak falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Srednjak lakatlan sziget az Adriai-tengerben, a Pelješac-félsziget közelében